, né le  à Tokyo et mort le , est un aristocrate et un prince impérial japonais. 

Il est le fils aîné de Shigeko, princesse Teru, l'aînée des enfants de l'empereur Hirohito. Il est donc le neveu de l'empereur Akihito et le cousin germain de l'actuel empereur, Naruhito. Son père est Morihiro Higashikuni, un petit-fils de l'empereur Meiji.

Biographie
Nobuhiko Higashikuni naît dans une maison-abri pendant un raid aérien sur Tokyo, fils aîné du prince Morihiro Higashikuni et Shigeko Higashikuni, fille aînée de Hirohito, alors empereur du Japon.

Après son départ du palais impérial, il étudie à la faculté de droit de l’université Keiō puis travaille à la banque Mitsui. Il devient membre de l'Association thaïlandaise du Japon puis directeur exécutif, directeur général, membre de Kakari, etc. En , il assume la présidence d'honneur de la conférence pan-japonaise de baseball. En , il est nommé conseiller honoraire du comité exécutif du pont d'amitié nippo-américain. Nobuhiko Higashikuni a également occupé d'autres postes : président honoraire de la société « association togolaise » et président honoraire de l'association de protection de la tradition japonaise.

Nobuhiko Higashikuni a épousé Yoshiko Shimada en . La famille Shimada est une famille de roturiers qui gère une entreprise de gestion immobilière (gestion d’appartements / terrains de stationnement) à Yokohama, mais l'empereur Hirohito appréciait l'apparence chaleureuse de Shimada et a approuvé leur union. L'année suivante, leur fils Yukihiko naît.

Ascendance
Comme ses parents et ses grands-parents étaient tous membres de la maison impériale du Japon et très proches des membres les plus âgés de la famille, l’existence de Nobuhiko Higashikuni et de son fils Yukihiko a été soulignée lors de l’examen du problème sur la succession au trône en raison de la rareté de la descendance masculine, en particulier avant 2006.

Notes et références

Naissance en mars 1945
Naissance à Tokyo
Étudiant de l'université Keiō Gijuku
Prince japonais du XXe siècle
Prince japonais du XXIe siècle
Décès à 74 ans
Décès en mars 2019